Ubrich ist der Familienname folgender Personen:
 Asminde Ubrich (1837–1890), deutsche Sängerin und Gesangspädagogin, siehe Asminde Lederer 
 Ludwig Ubrich (1828–1903), deutscher Theaterschauspieler und -direktor 

Siehe auch:
 Ulbrich